Бачальмашский яраш () — яраш в венгерском медье Бач-Кишкун. Административный центр — Бачальмаш.

История 
Образован в результате административно-территориальной реформы 2013 года из бывшего Бачальмашского района и части бывшего Байяйского района.

Состав

Примечания 

Яраши Баш-Кичуна